Robeson steht für:
 Robeson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (2328) Robeson, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Robeson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Robeson County, North Carolina
 Robeson Township, Pennsylvania

Siehe auch
 Robison
 Robson